

Cinema 
 End of the Road – film del 1944 diretto da George Blair
 End of the Road – film del 1970 diretto da Aram Avakian
 End of the Road – film del 2022 diretto da Millicent Shelton

Musica 
 End of the Road – album video degli Status Quo del 1984
 End of the Road – singolo dei Boyz II Men del 1992

Pagine correlate 
The End of the Road